Мясорубка — многозначный термин:

 Мясорубка — приспособление для изготовления фарша.
 «Мясорубка» — рассказ-хоррор Стивена Кинга.
 Мясорубка — крупное сражение с большими потерями обеих сторон, например, Верденская мясорубка в феврале-декабре 1916 года или Мясорубка Нивеля в апреле-мае 1917 года.
 Мясорубка — персонаж российского телесериала «Убойная сила», бандит.